Tonk (Hindi: , ) ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Rajasthan und Hauptstadt des Verwaltungsdistrikts Tonk. 

Die Stadt liegt ca. 279 Meter über dem Meeresspiegel, 100 Straßenkilometer südlich Jaipurs, der Hauptstadt Rajasthans. Der Fluss Banas fließt nördlich an Tonk vorbei. Die nationale Fernstraße NH 12 (Kota–Jaipur) führt durch Tonk. Die NH 116 verbindet Tonk mit Sawai Madhopur.
Die Einwohnerzahl von Tonk betrug beim Zensus 2011 rund 165.000.

Tonk war die Hauptstadt des früheren Fürstenstaates Tonk.

Klima 
In Tonk herrscht ein Steppenklima. In den Monsunmonaten Juli und August fallen noch die meisten Niederschläge. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt bei 647 mm. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 26,0 °C.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Irrfan Khan (1967–2020), Schauspieler

Einzelnachweise 

Municipal Council in Rajasthan
Ort in Rajasthan
Distrikt Tonk